Als intermittierend (lat. intermittere = unterbrechen / aussetzen) werden Vorgänge bezeichnet, die mit Unterbrechungen bzw. abwechselnd mit einem anderen Zustand auftreten. Der Gegenbegriff hierzu ist kontinuierlich (durchgehend).

Verwendungsbeispiele 
In der Natur:
 Intermittierendes Gewässer, das zeitweise trocken fällt
 Intermittierender Flug, Wellen- oder Bolzenflug bei Vögeln; siehe Wellenflug (Vögel)

In der Medizin:
 Intermittierende Krankheit, eine in getrennten Phasen voranschreitende Krankheit; siehe Krankheitsverlauf
 Intermittierendes Fieber, Wechselfieber
 Claudicatio intermittens, intermittierendes Hinken, eine schmerzbedingte Gangstörung
 Intermittierendes Vorhofflimmern, Rhythmusstörung des Herzens; siehe Vorhofflimmern
 Akute intermittierende Porphyrie (AIP), eine Stoffwechselstörung
 Intermittierende Lagerung von Patienten im 2-Stunden-Rhythmus, siehe Lagerung (Pflege)

In der Technik:
 Intermittierender Strom, (un)regelmäßig unterbrochener elektrischer Strom
 Intermittierende Fließfertigung; siehe Fließfertigung
 Intermittierend gestufte Korngrößenverteilung – Sieblinien mit vorhandener Ausfallkörnung, siehe Sieblinie
 Intermittierende Kraftstoffeinspritzung

Handeln und Verhalten:
 Intermittierende Verstärkung, Lernen durch nicht regelmäßige Bekräftigung
 Intermittierende Laute, Vibrant
 Intermittierendes Training – Trainingseinheit mit regelmäßigen Unterbrechungen des Hauptinhalts durch andere Inhalte
 Intermittierendes Fasten

Weblinks 

Abstraktum